Переко́пський прову́лок — назва провулку у деяких населених пунктах України.

Перекопський провулок — провулок у Євпаторії
 Перекопський провулок — провулок у Кропивницькому
 Перекопський провулок — провулок у Кременчуці
 Перекопський провулок — провулок у Харкові

 Перекопський провулок — колишня назва провулку Рататюків в Києві
 Перекопський провулок — назва Рильського провулку у Києва у 1939–1944 роках

Див. також 
 Перекопська вулиця

Провулки